Pasagerii se poate referi la:

 Pasagerii (film) (Passengers), un film SF american din 2016 regizat de Morten Tyldum
 Pasagerii (povestire) (Passengers), povestire din 1968 de Robert Silverberg 
 Pasagerii (carte) (The Best of Robert Silverberg), carte în limba română din 1994 de Robert Silverberg care conține povestiri ca „Pasagerii”, „Să vezi omul invizibil”, „Drumul spre noapte”, „Vești bune de la Vatican”